Frankie Yankovic – musicista statunitense
 "Weird Al" Yankovic – cantautore, fisarmonicista, comico e attore statunitense

Pagine correlate 
 Janković
 Jankovich